Pawlikowice ist der Name von vier Ortschaften im heutigen Polen:

 Pawlikowice (Krośniewice), in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Krośniewice
 Pawlikowice (Pabianice), in der Woiwodschaft Łódź, Landgemeinde Pabianice
 Pawlikowice (Wieliczka), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Wieliczka
 Pawlikowice (Chojnów) (deutsch Pohlsdorf), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Chojnów